Czeriepnin –  rodzina rosyjskich i amerykańskich kompozytorów muzyki poważnej

 Nikołaj Czeriepnin (1873–1945) – rosyjski kompozytor, ojciec Aleksandra Czeriepnina, dziadek Siergieja Czeriepnina i Iwana Czeriepnina
 Aleksandr Czeriepnin(1899–1977) – rosyjski kompozytor, syn Nikołaja Czeriepnina, ojciec Siergieja Czeriepnina i Iwana Czeriepnina
 Siergiej Czeriepnin (ur. 1941) – amerykański kompozytor rosyjskiego pochodzenia, syn Aleksandra Czeriepnina, wnuk Nikołaja Czeriepnina, brat Iwana Czeriepnina
 Iwan Czeriepnin (1943–1998) – amerykański kompozytor rosyjskiego pochodzenia, syn Aleksandra Czeriepnina, wnuk Nikołaja Czeriepnina, brat Siergieja Czeriepnina